Кавальери () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Кавальери, Бонавентура (1598—1647) — итальянский математик.
 Кавальери, Диего (род. 1982) — бразильский футболист, вратарь.
 Кавальери, Лина (1874—1944) — итальянская оперная певица.
 Кавальери, Паола (род. 1950) — итальянский философ.
 Кавальери, Эмилио де (1550—1602) — итальянский композитор.

Другое 
 Кавальери — крупный ударный кратер в западной части Океана Бурь на видимой стороне Луны.

См. также 
 Кабальеро
 Кавальеро
 Кавальяро